Большеникольск — название населённых пунктов.

Россия 
 Большеникольск — деревня в Советском районе Марий Эл.
 Большеникольск — деревня в Муромцевском районе Омской области.
 Большеникольск — деревня в Седельниковском районе Омской области, упразднена в 2008 году.